Параскева Ивановна (, рођена 24. септембра 1694. у Москви, умрла 8. октобра 1731. у Санкт Петербургу) је била руска принцеза, ћерка цара Ивана V Алексејевича и сестра руске императорке Ане Ивановне.

Биографија 
Параскевин отац је умро када је она имала свега две године. Она је одрасла са две своје старије сестре, Катарином и Аном у Исмаилову, царском селу у близини Москве. Образовање је поверено немачким учитељима, који су се у то време сматрали за најбољим. Међутим она није приказивала неке склоности ка образовању ни нарочите способности. Говорило се да је била лошег здравља и имала склоност према мушарцима попут своје сестре. Била је под заштитом и контролом своје мајке, која је посредовала у њеном браку са Иваноом Дмитрв-Момановим. Након смрти њене мајке била је знатно независнија.

Након смрти тадашњег руског цара Петра Великог на власт долази Катарина I, а веома кратко и Петар II. За то време је живела нешто оскудније али је рецимо 1728. године из трезора добијала 12000 рубаља а следеће и 17000 за одржавање покућства. Када је њена сестра Ана дошла на престо њена финансијска ситуација је била знатно боља. Њен муж је умро изненада у кочији док се возио са Царицом Аном, а и сама је умрла годину дана касније 8. октобра 1731. године.

Породично стабло

Референце

Литература

Спољашње везе 
  РБС/ВТ/Прасковья Иоанновна

Рођени 1694.
Умрли 1731.
Руси
Руско племство
Московљани
Романови